Серија А 2021–22 (позната као Серија А ТИМ због спонзорских разлога) је 120. сезона италијанског фудбала, 90. по Бергеровом систему и 12. од када је организована под сопственим лигашким комитетом, Лега Серија А. Интер је бранилац титуле.

Тимови 
У лиги се такмичи двадесет тимова — седамнаест најбољих тимова из претходне сезоне и три тима промовисана из Серије Б.

Кротоне, Беневенто (оба тима су испали после само годину дана у првој лиги) и Парма (испали после три године у првој лиги) испали су у Серију Б.

Дана 4. маја 2021, Емполи је обезбедио промоцију у Серију А после две године одсуства. Шест дана касније, Салернитана је званично потврдила повратак у највиши ранг након 22 године одсуства. Последњи тим који је промовисан била је Венеција, која је победила Цитаделу 27. маја у финалу плеј-офа, вративши се у прву лигу после деветнаестогодишњег одсуства.

Стадиони и локације

Број тимова по регионима

Особље и комплети

Промене на месту тренера

Табела

Резултати

Статистике

Најбољи стрелци

1 Влаховић је играо за Фјорентину до 23. кола и до тада је постигао 17 голова.

Најбољи асистенти

Хет трикови

Напомене
4 Играч је постигао четири гола(Д) – Домаћи тим(Г) – Гостујући тим

Трофеји

Месечне награде

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт
 Серија А на espn.com

Серија А